Zvonařka má více významů:
 Zvonařka – ulice v Brně,
 Ústřední autobusové nádraží Zvonařka – autobusové nádraží v Brně,
 Zvonařka – tramvajová a autobusová zastávka v Brně,
 Zvonařka (usedlost) – zaniklá usedlost na Vinohradech v Praze
 Zvonařka (Vinohrady) - místní název části Prahy 2
 Zvonařka – zastávka tramvaje na Vinohradech v Praze,
 vozovna Zvonařka – bývalá vozovna koňské a elektrické tramvajové dráhy v Praze
 Státní masný průmysl Zvonařka – historický potravinářský podnik na místě bývalé usedlosti
 Zvonařka (bouda) – horská bouda v Trutnově,